Niklas Kronwall, švedski hokejist, * 12. januar 1981, Stockholm, Švedska.

Kronwall velja za enega najboljših hokejskih branilcev, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. 

V svoji karieri je na švedskem igral za kluba Djurgårdens IF in Huddinge IK, v ligi NHL pa vseskozi igra za Detroit Red Wings, za katere igra od sezone 2003/2004 in s katerimi je osvojil Stanleyev pokal v sezoni 2007/2008. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere 

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska ml. liga
| 97/98
|
| 27
| 4
| 3
| 7
|
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska ml. liga
| 98/99
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 24
| 1
| 1
| 2
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo U18 A
| 99
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 37
| 1
| 4
| 5
| 0
| 16
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +3
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 5
| 1
| 6
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 31
| 1
| 9
| 10
| +7
| 32
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 48
| 5
| 7
| 12
| -1
| 34
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 5
| 13
| 18
| -3
| 46
|
| 12
| 3
| 2
| 5
| -1
| 18
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 20
| 1
| 4
| 5
| +5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 03/04
|
| 25
| 2
| 11
| 13
| +6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 04/05
|
| 76
| 13
| 40
| 53
| +6
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 27
| 1
| 8
| 9
| +11
| 28
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 8
| 2
| 8
| 10
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 68
| 1
| 21
| 22
| 0
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 65
| 7
| 28
| 35
| +25
| 44
|
| 22
| 0
| 15
| 15
| +16
| 18
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 80
| 6
| 45
| 51
| +2
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 625
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | 271
| bgcolor="#7FFF00" | +83
| bgcolor="#7FFF00" | 550
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala